Choiseul kan syfta på

 Choiseul (ätt) – en fransk ätt från Champagne

Geografi

Frankrike 

 Choiseul, Haute-Marne, kommun, departementet Haute-Marne i regionen Grand Est,

Saint Lucia 

 Choiseul (kvarter), 
 Choiseul, Saint Lucia, kvartershuvudort,

Salomonöarna 

 Choiseul (ö) – en ö i Salmonöarna i Stilla havet
 Choiseul (provins), 

Robotskapade Saint Luciaförgreningar
Robotskapade Salomonöarnaförgreningar